Zierer steht für:

 Zierer Rides, deutscher Hersteller von Fahrgeschäften und Achterbahnen 

Zierer ist der Familienname folgender Personen:

 
 Dietmar Zierer (1943–2015), deutscher Politiker (SPD)
 Franz Joseph Zierer (1822–1903), österreichischer Komponist
 Fritz Zierer (1885–1968), deutscher Verwaltungsbeamter
 Jakob Zierer (1824–1890), bayerischer Landwirt und Mitglied der Kammer der Abgeordneten
 Klaus Zierer (* 1976), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Maria Zierer-Steinmüller (1895–1979), deutsche Schriftstellerin
 Otto Zierer (1909–1983), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Ziehrer